Marcel Lapierre peut désigner :
  (1907-1979), archetier français ;
 Marcel Lapierre (1950-2010), viticulteur français.